Machinarium — саундтрек для видеоигры Машинариум, написанный чешским композитором Томашом Дворжаком для студии Amanita Design. Издан 21 октября 2009 года в цифровом формате (mp3 и flac), 27 февраля 2010 года на виниловой пластинке и 5 марта 2010 года на CD (как часть коллекционного издания игры). Machinarium Soundtrack получил награду the Best Soundtrack award от PC Gamer в 2009 году.

Об альбоме 

В альбом вошли 14 композиций.

Кроме CD-версии саундтрека, было решено выпустить версию для коллекционеров на виниле.

20 февраля 2010 года в продаже появилось 555 виниловых пластинок с саундтреком игры.
405 из них были выполнены в чёрном цвете, остальные 150 — в ядовито-жёлтом.
Все копии были пронумерованы вручную, и на каждой из них был автограф композитора Томаша Дворжака.

8 декабря 2010 года саундтрек был издан повторно тиражом в 245 экземпляров на чёрном виниле. Все копии данного переиздания также были пронумерованы вручную.

20 апреля 2011 года состоялось очередное переиздание альбома, в ходе которого было выпущено 500 копий на чёрном виниле.

Стоит отметить, что к каждой пластинке всех трёх изданий прилагается 3 художественных репродукции от Адольфа Лакмана, а также купон на бесплатную загрузку MP3 или FLAC версий саундтрека.

Список композиций 
LP

CD и MP3

Machinarium Bonus EP 
Не вошедшие в основной саундтрек композиции были изданы в качестве отдельного мини-альбома и опубликованы в общем доступе на сайте проекта.

Список композиций

Над альбомом работали 
 Томас Дворак — композитор, миксер и продюсер;
 Вероника Влкова — вокал в «Nanorobot Tune»;
 Войтек Зелински — гитара в «The End (Prague Radio)»;
 Петр Тичы — контрабас в «The End (Prague Radio)»;
 Адольф Лакман — визуальное оформление;
 Даниэл Дударек — дизайн обложки;
 Матоус Годик — мастеринг;
 Хендрик Паулер — master cut.

Примечания 

Саундтреки компьютерных игр